Stawy w Polsce:
 Staw Środkowy – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz
 Staw Środkowy – staw w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Kostrzyn

Przypisy